François Roelants du Vivier (1947), politico belga
 Gaston Roelants (1937) – ex siepista, mezzofondista e maratoneta belga
 Maurice Roelants (1895-1966) – scrittore e poeta belga
 Stéphan Roelants (1965) – produttore cinematografico belga